Mama Said ("mamma ha detto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Mama Said – album di Lenny Kravitz del 1991
 Mama Said – singolo dei Metallica del 1996, dall'album Load
 Mama Said – singolo di Dionne Bromfield del 2009, dall'album Introducing Dionne Bromfield
 Mama Said – singolo dei Lukas Graham del 2016